Fissura horizontalis cerebelli, de spleet tussen de lobulus semilunaris caudalis en lobulus semilunaris cranialis, twee delen van het cerebellum of kleine hersenen.
Fissura horizontalis pulmonis dextri, de spleet tussen de midden- en bovenkwab van de rechterlong.